Deutz-Fahr bilo je ime za njemačku tvrtku koja je proizvodila traktore i razne druge priključne uređaje za poljoprivredu. Sjedište tvrtke bilo je u Gottmadingenu. Od 1995. godine je tvrtka dobila ime SAME Deutz-Fahr (SDF), talijanska SAME grupa od tada je vlasnik tvrtke.

Povijest
Osnovana je tvrtka 1970. godine. Od strane Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) i  „Fahr-a“

Proizvodi

Traktori:

Njemački proizvođači vozila
Proizvođači traktora